Shaping (englisch für „Gestaltung, Herausbildung“) steht für:

 Verhaltensformung eines Menschen oder Tieres, siehe Instrumentelle und operante Konditionierung #Neues Verhalten: Shaping, Chaining und die Skinner-Box
 englische Bezeichnung für die Stoßmaschine

Orte:
 Shaping (Heshan), Großgemeinde (沙坪镇) der kreisfreien Stadt Heshan in der chinesischen Provinz Guangdong
 Shaping (Ebian), Großgemeinde (沙坪镇) und Verwaltungssitz des Autonomen Kreises Ebian in der Provinz Sichuan

Siehe auch:
 Traffic-Shaping (Telekommunikation)
 Shape (Begriffsklärung)